Mirko Tratnik je osebno ime več znanih Slovencev:

 Mirko Tratnik (* ? - 1945), salezijanec
 Mirko Tratnik (1938 - ), lesarski strokovnjak